Cinangsi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cinangsi, Cilacap, by, 
 Cinangsi, Sumedang, by, 
 Cinangsi, Cianjur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar